Die Wahlen zum Landtag von Nordrhein-Westfalen der 10. Wahlperiode fanden am 12. Mai 1985 statt.

Bei dieser Landtagswahl stellte sich die SPD-Alleinregierung unter Ministerpräsident Johannes Rau der Wiederwahl. Die CDU nominierte Bernhard Worms als Spitzenkandidat. Die SPD erhielt 52,1 Prozent der abgegebenen Stimmen (1980: 48,4 %) – bis heute ihr größter Erfolg in Nordrhein-Westfalen. Die CDU erhielt 6,7 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 1980.

Die SPD konnte somit weiter allein regieren. Der Wahlkampf der SPD wurde von dem damals noch recht unbekannten Bodo Hombach geleitet.

Die FDP kehrte mit 6,0 Prozent in den Landtag zurück, nachdem sie 1980 mit 4,98 Prozent der Stimmen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war. Die Grünen scheiterten erneut an der Fünf-Prozent-Hürde.

Johannes Rau bildete das Kabinett Rau III. Einige Posten blieben unverändert (z. B. Finanzen: Diether Posser, Inneres: Herbert Schnoor, Wirtschaft: Reimut Jochimsen). Erstmals gab es ein Umweltministerium („Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft“; Minister: Klaus Matthiesen).  Rau war seit September 1978 Ministerpräsident; er blieb es bis zu seinem Rücktritt im Mai 1998.

Ergebnis

Siehe auch 
 Liste der Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen 1985
 Liste der Mitglieder des Landtages Nordrhein-Westfalen (10. Wahlperiode)

Einzelnachweise 

1985
Nordrheinwestfalen Landtagswahl
Geschichte Nordrhein-Westfalens (20. Jahrhundert)
Johannes Rau